Caillebotte ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Caillebotte (1848–1894), französischer Maler und Kunstsammler
 Martial Caillebotte (1853–1910), französischer Komponist, Pianist, Fotograf und Philatelist